Seit der ersten Wahl zum Parlament 1907 noch im Großfürstentum Finnland ist Finnland in Wahlkreise geteilt. Der Zuschnitt und die Anzahl der Wahlkreise wurde der Bevölkerungsentwicklung entsprechend mehrfach angepasst. Nach der Verfassung von 2000 muss es 12 bis 18 Wahlkreise geben, zusätzlich bildet die autonome Region Åland einen eigenen Wahlkreis mit einem Abgeordneten. Der Zuschnitt der Wahlkreise ist dabei unabhängig von der sonstigen Verwaltungsgliederung, er entspricht eher der historischen Provinzeinteilung in Finnland.

Bis 1994 wurden auch die Wahlmänner für die Wahl des finnischen Präsidenten in den Wahlkreisen gewählt. Seit der Präsident direkt vom Volk gewählt wird, bildet für die Präsidentenwahl ganz Finnland einen Wahlkreis. Das gilt auch für die Europawahl. Zu statistischen Zwecken werden aber auch bei diesen Wahlen die Stimmen nach den Parlamentswahlkreisen erfasst.

Parlamentswahlen 

Die Anzahl der Abgeordneten, die in jedem Wahlkreis außer Åland gewählt werden, wird wie folgt bestimmt: Zunächst wird die Anzahl der Einwohner des Wahlkreises ein halbes Jahr vor der Wahl, die finnische Bürger sind, durch die Gesamtzahl finnischer Bürger geteilt, das Ergebnis wird mit 199 multipliziert. Wenn durch das ganzzahlige Ergebnis dieser Rechnung nicht alle Sitze verteilt sind, werden die restlichen nach absteigender Folge der Nachkommaanteile auf die Wahlkreise verteilt. Åland hat laut Verfassung einen Abgeordneten im finnischen Parlament, das entspricht etwa dem Bevölkerungsanteil der autonomen Region. Traditionell schließt sich der Åland-Mandatsträger der Fraktion der Schwedischen Volkspartei (SFP-RKP) an. Von Süden nach Norden werden die Wahlkreise durchnummeriert.

Finnland hat zwar keine Sperrklausel wie die deutsche Fünf-Prozent- oder die Österreichische Vier-Prozent-Hürde. Durch die begrenzte Zahl der Mandate, die in jedem Wahlkreis vergeben werden, ergibt sich aber indirekt trotzdem eine variable Hürde, die eine Partei überwinden muss, um Abgeordnete ins Parlament zu entsenden. In Uusimaa, wo 35 Abgeordnete gewählt werden, liegt sie bei etwa 2,8 %, in Lappland, wo nur 7 Abgeordnete zu wählen sind, beträgt sie etwa 12,5 %. Die genaue Prozentzahl hängt dabei vom genauen Wahlergebnis ab. In Åland benötigt eine Partei die meisten Stimmen, um den einen Abgeordneten stellen zu dürfen.

In jedem Wahlkreis dürfen die Parteien so viele Kandidaten aufstellen, wie Abgeordnete zu wählen sind. In den Wahlkreisen, wo weniger Abgeordnete zu wählen sind, dürfen sie bis zu 14 Kandidaten aufstellen. Parteien können sich zu Wahlbündnissen zusammenschließen, sind dann aber trotzdem an die Obergrenze für Einzelparteien gebunden. Im Wahlkreis Åland darf jede Partei bis zu vier Kandidaten aufstellen.

Historische Entwicklung der Wahlkreiseinteilung

Ab 1962 

Zur Wahl 1962 wurden die bisherigen Wahlkreise Nord- und Südvaasa zum Wahlkreis Vaasa zusammengelegt, so dass es von 1962 bis 2011 15 Wahlkreise gab. Zur Wahl 2015 wurden Kymi und Südsavo zum neuen Wahlkreis Südostfinnland zusammengelegt, Nordsavo und Nordkarelien bilden seitdem den Wahlkreis Savo-Karelien. Damit liegt die Anzahl der Wahlkreise bei 13 und an der unteren der Verfassung nach zulässigen Grenze.

Die Verteilung der Mandate änderte sich im Laufe der Jahre nur wenig. Die größte Änderung ergab sich für Helsinki und das Helsinki umgebende Uusimaa. Beide zusammen wuchsen von 37 Mandaten 1962 auf 57 bei der Wahl 2015. Dies geschah hauptsächlich auf Kosten der südostfinnischen Wahlkreise, die in Folge zusammengelegt wurden.

1907 bis 1958 

Für die erste Wahl 1907 wurde das Land entsprechend der Provinzen in 16 Wahlkreise eingeteilt. Diese galten bis zur Wahl 1936, wobei ab 1917 alle zehn Jahre die Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise der Bevölkerungsentwicklung angepasst wurde. Ab 1936 geschah dies bei jeder Wahl. Zur Wahl 1939 wurde der Wahlkreis Nordoulu auf Südoulu (danach nur noch Oulu) und Lappland aufgeteilt, so dass es nur noch 15 Wahlkreise gab, von denen jeder mindestens 7 Mandate zu vergeben hatte.

Durch die finnisch-sowjetischen Kriege zwischen 1939 und 1944 (Winterkrieg und Fortsetzungskrieg) musste Finnland weite Teile Kareliens an die Sowjetunion abtreten. Die Bewohner dieser Gebiete waren 1945 in ihren alten Wahlkreisen wahlberechtigt. Diese wurden 1948 zusammengelegt, die alten Bewohner blieben weiterhin im neuen Wahlkreis Kymi wahlberechtigt, erst ab 1948 wurden sie ihren neuen Wohnorten zugerechnet. Gleichzeitig wurde Åland eigenständig, so dass die Zahl der Wahlkreise bei 15 blieb. Ab 1954 bildete Helsinki einen eigenen Wahlkreis, so dass es wieder 16 gab.

In den meisten Wahlkreisen änderte sich die Zahl der Mandate nur wenig. Wichtige Ausnahme bildet Uusimaa mit Helsinki, das von 23 Mandaten 1907 auf zusammen 35 Mandate 1958 gewachsen war, sowie der Verlust Kareliens.

(a) gilt auch für die Wahlen 1908, 1909, 1910, 1911, 1913 und 1916
(b) gilt auch für die Wahlen 1919, 1922 und 1924
(c) gilt auch für die Wahlen 1929, 1930 und 1933
(d) 1945 hießen die Wahlkreise Ost- bzw. Westkymi, bevor sie zum Wahlkreis Kymi vereinigt wurden
(e) 1939 wurde der Wahlkreis Nordoulu auf Südoulu (danach nur noch Oulu) und Lappland aufgeteilt

Weblinks 
 Wahlgesetz Finnlands

Einzelnachweise 

Politik (Finnland)
Finnland